Berzdorfer Bach ist der Name folgender Gewässer in Tschechien:

 Ostašovský potok (Berzdorfer Bach), Zufluss zur Lausitzer Neiße
 Pertoltický potok (Berzdorfer Bach), Zufluss zum Bulovský potok